El Gran Premi d'Europa de motociclisme de 1995 fou la tretzena cursa de la temporada 1995 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló, Catalunya) el dia 8 d'octubre de 1995.

La victòria d'Àlex Crivillé als 500cc propicià una polèmica per motius polítics, ja que el fet que Crivillé completés la volta d'honor al circuit onejant una Senyera molestà els patrocinadors i dirigents espanyols. Poc després, a l'acte de lliurament de premis, l'enuig d'aquestes persones augmentà quan sonà l'himne català al costat de l'espanyol, mentre s'hissaven juntes les banderes catalana i espanyola.

500 cc

250 cc

125 cc

Referències 

Esport a Montmeló
Competicions de motociclisme de velocitat a Catalunya
Competicions esportives del 1995 a Catalunya
Competicions motociclistes del 1995
1995